Сен-Серне́н-сюр-Ранс () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон. Входит в состав округа Мийо.

Код INSEE кантона — 1236. Всего в кантон Сен-Сернен-сюр-Ранс входят 14 коммун, из них главной коммуной является Сен-Сернен-сюр-Ранс.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 3 403 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Аверон на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Сернен-сюр-Ранс на карте Франции

Кантоны департамента Аверон